Thin Ice (1937), een film van Sidney Lanfield met Sonja Henie en Tyrone Power
Thin Ice (1981), een televisiefilm van Paul Aaron met Lenore Bender
Thin Ice (1995), een film van Fiona Cunningham-Reid met Charlotte Avery
Thin Ice (2000), een televisiefilm van Ian White met Nicholas Lyndhurst
Thin Ice (2009), een film van Robert Harmon met Tom Selleck en Kathy Baker
Thin Ice (2011), een film van Jill Sprecher met Greg Kinnear
Thin Ice (2013), een documentaire over klimaatverandering
Thin Ice (2014), een Chinese film van Diao Yinan
Thin Ice (2020), een Zweedse televisieserie met Lena Endre en Nicolas Bro
Thin Ice (Pink Floyd), een lied van Pink Floyd uit 1979